Malachia – nome proprio di persona italiano maschile
Malachia – profeta biblico
Libro di Malachia – libro della Bibbia
Malachia di Armagh – abate e arcivescovo cattolico irlandese
Malachia – personaggio della serie Angel's Friends
Malachia – personaggio Disney